Ривица () — село в Сербии, в общине Ириг, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 657 жителей (по переписи населения 1991 года — 633 жителя).

Демография 
В селе Ривица, по переписи 2002 года проживали 535 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 43,2 лет (40,9 года у мужчин и 45,5 года у женщин). В селе есть 224 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,93.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины